Tevž je lahko:
 Tevž, moško osebno ime 
 Tevž, priimek več znanih ljudi